Гу́ве () — бывшая община (дим) на севере острова Крит на побережье Эгейского моря в номе Ираклион в периферии Крит в Греции. Создана по плану «Каподистрия» с 1999 года при слиянии сообществ. В 2011 году по программе Калликратиса произошло слияние общин Гуве, Малия, Херсонисос и Эпископи. Общинная единица Гуве входит в общину (дим) Херсонисос. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 94,963 км². Административный центр — Като-Гуве.

География 
Курортный малый город Като-Гуве находится в 16—17 километрах на восток от столицы Крита Ираклиона. Через него проходит автомобильная трасса от Ираклиона до порта Лимин-Херсонису. Сам город состоит из двух частей: нижней — Като-Гуве и верхней — Гуве. Город Гуве находится в предгорьях горы Эдери.

Наука 
В городе Гурне расположен Греческий центр морских исследований (HCMR) и Аквариум Крита.

Туризм 
Като-Гуве ориентирован кроме науки и на туристов. Като-Гуве популярен среди поляков, ирландцев, англичан, русских и немцев. В Като-Гуве, известном с XIV века, они погружаются в атмосферу традиционного, не туристического Крита: узкие улочки, увитые плющом дома и несколько храмов выдающейся красоты.

Экономика 
Кроме туризма в городке есть место и сельскому хозяйству. Вокруг Като-Гуве раскинулись равнины с оливковыми рощами, виноградниками и фруктовыми садами. Эта отрасль требует больших физических затрат, растения нуждаются в частом поливе.

Гончарное ремесло Крита имеет долгую историю. Так же Крит знаменит великолепными вышивками.

Административное деление 
Общинная единица Гуве делится на 8 общинных сообщества.

Население

Примечания 

Крит